Ходжа́ — многозначный термин. Может означать:

 Ходжа — титул персидского происхождения, употреблявшийся также в тюркоязычных странах.
 Ходжа — среднеазиатский род, ведущий своё происхождение от арабских миссионеров ислама.

Персоналии 
 Ходжа Насреддин — фольклорный персонаж мусульманского Востока и некоторых народов Средиземноморья и Балкан.
 Ходжа, Альбан (род. 1987) — албанский футболист.
 Ходжа, Буяр (годы жизни неизвестны) — албанский шахматист.
 Ходжа, Энвер (1908—1985) — албанский государственный деятель.

Другое 
 «Ходжа» — азербайджанский военный фильм 2012 года.

См. также 
 Ходжа-Сала
 Ислам-ходжа
 Ходжаян